José Palma (dichter) (1876-1903), een Filipijns dichter.
 Jose Palma (geestelijke) (1950), een Filipijns rooms-katholiek geestelijke en aartsbisschop van Cebu;